Андрей Иванович Баранов — советский партийный и государственный деятель, председатель Вологодского облисполкома (1953).

Биография 
 1951—1953 гг. — второй секретарь Вологодского областного комитета ВКП(б) — КПСС,
 март-декабрь 1953 г. — председатель исполнительного комитета Вологодского областного Совета.

Источники 

 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Председатели Вологодского облисполкома
Вторые секретари Вологодского обкома КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище